Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Erste Bank Open 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa Andy Murray, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal nasazený hráč číslo jedna David Ferrer ze Španělska, jenž ve finále zdolal nenasazeného Američana Steva Johnsona po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal páté turnajové vítězství, které představovalo šestadvacátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2015
ATP World Tour 2015